ArtPeople (MusicPeople) é uma gravadora da Dinamarca. Essa empresa está associado à Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras da Dinamarca
Membros da IFPI